Stanisław Krauss (1897–?) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, niemiecki szpieg
 Stanisław Krauss (1901–1973) – profesor zwyczajny nauk weterynaryjnych, polityk, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji